Brasília kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porecatu (ort), Paraná, 
 Brasília de Minas (ort), Minas Gerais, 
 Brasília, Brasiliens huvudstad, 
 Brasiléia (ort), Acre, 

Robotskapade Brasilienförgreningar